Apafi ist der Familienname folgender Personen:

 Michael I. Apafi (* 1632; † 1690), Fürst von Siebenbürgen
 Michael II. Apafi (* 1676; † 1713), Fürst von Siebenbürgen